Оксиды титана — неорганические соединения титана с кислородом.

Известны следующие оксиды титана:

Оксид титана(II) TiO ;
Оксид титана(III) Ti2O3 ;
Оксид титана(IV) TiO2 ;

Примечания